Джиджі Фернандес і Робін Вайт були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Джилл Гетерінгтон і Елізабет Смайлі виграли титул, перемігши у фіналі Енн Гендрікссон і Бет Герр з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Бетсі Нагелсен /  Пем Шрайвер (1-ше коло)
 Джилл Гетерінгтон /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Енн Гендрікссон /  Бет Герр (фінал)
 Лі Антонопліс /  Кеммі Макгрегор (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Suntory Відкритий чемпіонат Японії з тенісу Women's Doubles Draw 

Парний розряд